Фейк ( — подделка) — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.
 Контрафакт — поддельная продукция, намеренно выдаваемая за оригинальный товар.
 Фейковые новости () — намеренная дезинформация в социальных медиа и традиционных СМИ.
 Фото-фейк (фотожаба) — разновидность фотомонтажа (в графическом редакторе).
 Виртуал (Интернет) — фальшивый аккаунт в интернете, который используется для обмана или манипулирования.
 Дипфейк — фальшивые видео с помощью замены лица одного человека на другого с помощью специальных программ.

Персоналии 
 Фейк, Катерина (род. 1969) — американский предприниматель и бизнесмен.
  (род. 1983) — британский музыкант.
  (1887—1957) — китайский мастер боевых искусств.

См. также 
 Ф как фальшивка () — псевдодокументальный фильм 1974 года, США, режиссёр Орсон Уэллс.
  — манга в жанре сёнэн-ай, изданная в 1994—2000 годах.
 Fake Shark-Real Zombie! — инди/пост-хардкор коллектив.

Песни 
 Fake — дебютная песня с первого альбома Сергея Лазарева Don’t be fake.
 Fake — песня группы Korn с альбома Korn.
 Fake — песня группы Mötley Crüe с альбома New Tattoo.

Прочее 
 Fakestival
 Газетная утка
 В Интернете никто не знает, что ты собака
 Фальшивая жизнь
 Мёртвые души
 Мошенничество
 Платный троллинг
 Подлог